

Cinema 
 Harlow – film del 1965 diretto da Alex Segal
 Jean Harlow, la donna che non sapeva amare (Harlow) – film del 1965 diretto da Gordon Douglas

Geografia 
 Harlow –  new town e distretto dell'Essex (Regno Unito)

Persone
Eve Harlow – attrice
Harry Harlow – psicologo
Jean Harlow – attrice
Shalom Harlow – modella
Winnie Harlow – modella